Bajinci je lahko:
 Bajinci, Bosna in Hercegovina
 Bajinci, Srbija